Polen debuterede i 1994 med "To nie ja", sunget af Edyta Górniak, som endte på andenplads.

Repræsentanter 
Nøgle

Pointstatistik 

NOTE:Der er ikke medregnet point fra semifinalerne.

12 point til og fra

Alle point givet til og fra (1994-2022)

Kommentatorer og jurytalsmænd

Noter

Referencer 

 
Lande i Eurovision Song Contest